

Zmarli 
 26 września - Godfryd II Bezdzietny, książę Dolnej Lotaryngii (ur. ok. 965)
 data dzienna nieznana :
 Oda Dytrykówna, druga żona Mieszka I (ur. ok. 955)

1023